Joshua Tree of Joshua tree kan verwijzen naar:

Biologie
Yucca brevifolia, plantensoort die groeit in de woestijn in het zuidwesten van de Verenigde Staten;
Cultuur
The Joshua Tree, album van de Ierse band U2 (genoemd naar de plantensoort)
Joshua Tree (film), film uit 1993, geregisseerd door Vic Armstrong
Joshua Tree (single), single van Cautious Clay
Geografie (genoemd naar de plantensoort)
Joshua Tree National Park, nationaal park in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië
Joshua Tree (plaats), plaats in Californië